Вулиця Євгенія Войцехівського — вулиця у місті Сміла Черкаської області. В місті існує також провулок Євгенія Войцехівського.

Обидва об'єкти названі на честь героя російсько-української війни, члена Спілки Української Молоді в Україні Євгена Войцехівського.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 c.

Вулиці Сміли, названі на честь людей